8-е Южнотихоокеанские игры 1987 года прошли с 8 по 20 декабря в городе Нумеа, Новая Каледония. В соревнованиях приняло участие около 1650 спортсменов из 12 стран Океании.

Страны-участницы

Виды спорта  
  Лёгкая атлетика
  Баскетбол
  Гольф
  Футбол
  Нетбол
  Регби 
  Сквош 
  Плавание
  Настольный теннис
  Теннис

Медальный зачёт

Ссылки 

 8-е Тихоокеанские игры на сайте foxsportspulse.com
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Международные спортивные соревнования в Новой Каледонии
Декабрь 1987 года
1987 год в Новой Каледонии
1987 год в спорте
Нумеа